Беверли Тайлер (), имя при рождении Беверли Джин Сол () (5 июля 1927 года — 23 ноября 2005 года) — американская актриса и певица, более всего известная по фильмам 1940—1950-х годов.

Среди лучших картин с участием Тайлер — «Лучшие ножки вперёд» (1943), «Зелёные годы» (1946), «Начало или конец» (1947), «Мой брат разговаривает с лошадьми» (1947), «Огненный шар» (1950), «Симаррон Кид» (1952), «Битва на перевале апачей» (1952), «Секреты Чикаго» (1957), «Остров вуду» (1957) и «Секреты Гонконга» (1958).

Ранние годы и начало карьеры 
Беверли Тайлер, имя при рождении Беверли Джин Сол, родилась 5 июля 1927 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Её отец работал в компании по производству печатных машинок, а мать была секретаршей. С ранних лет Беверли училась пению и игре на фортепиано.

Когда ей было 14 лет, Беверли стала выступать на радио сразу в нескольких программах. Как отмечалось в газете The Scranton Times от 9 января 1942 года: «В течение нескольких лет она была всё больше и больше востребована в качестве певицы программ для различных групп в нашем городе и в Данморе. Когда несколько недель назад она вместе с родителями проходила собеседование в Нью-Йорке со скаутом по поиску талантов кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, он был поражён не только её способностями, но также её свежестью и простотой».

В конце 1941 года своими выступлениями она привлекла внимание Голливуда. Как отметила Валери Нельсон в «Лос-Анджелес Таймс», «её голос, поставленный за годы пения в хоре Методистской церкви Данмора, произвёл впечатление на больших людей из Metro-Goldwyn-Mayer. Тайлер прошла кинопробы в нью-йоркском офисе MGM, после чего в 14-летнем возрасте отправилась вместе с родителями в Голливуд, где подписала с кинокомпанией семилетний контракт. Беверли стала посещать школу при киностудии и ждать своего шанса».

Карьера в кинематографе 
Её первой работой в кино была эпизодическая роль в комедии об охотниках за автографами «Самая молодая профессия» (1943), где она снялась под именем Беверли Джин Сол . После этого фильма актрисе дали более привлекательное артистическое имя Беверли Тайлер.

Уже с новым именем она сыграла эпизодическую роль певицы в студенческом мюзикле «Лучшие ножки вперёд» (1943) с Люсиль Болл в главной роли. По словам Нельсон, «это была единственная роль Тайлер, где она пела сама, хотя MGM знала, что у неё был богатый опыт пения на радио».

Так как, по словам Эрин Нисси, у Тайлер не было особенных ролей, студия отпустила её в творческий отпуск, чтобы она могла сыграть главную женскую роль в бродвейском мюзикле на музыку Айры Гершвина и Курта Вайля «Смутьян из Флоренции» (март-апрель 1945, 43 представления). Как сообщила газета Scranton Times от 24 декабря 1944 года: «Мисс Тайлер получила роль после того, как Айра Гершвин и Курт Вайлль прослушали нескольких классических певиц на эту роль». Однако «спектакль не имел успеха» и был закрыт через месяц после премьеры. Тем не менее, «после премьеры известный музыкант Оскар Левант сказал актрисе: „Вы самая талантливая молодая певица, которую я когда-либо видел на сцене“».

По возвращении в Голливуд Тайлер обратила на себя внимание в главной роли шотландской девушки в сентиментальной мелодраме «с былым красавцем Томом Дрейком в „Зелёные годы“ (1946), который, как утверждала актриса, стал её любимым фильмом». Как написала Scranton Times 10 марта 1946 года, Тайлер получила роль в этом фильме, после того, как на кинопробах кто-то из руководителей MGM описал её как «молодую Грир Гарсон». Как было отмечено в связи с этой картиной в газете «Лос-Анджелес Таймс» в 1946 году, «то, что отличает актрис от желающих ими стать, профессионалов от тех, кому это обещают, всё это у Тайлер есть».

В 1947 году в паре с Питером Лоуфордом она играла главную роль в лёгкой комедии «Мой брат говорит с лошадьми» (1947), за которой последовал фантастический фильм о ядерном оружии «Начало или конец» (1947), где она сыграла жену учёного (Том Дрейк), разработавшего ядерную бомбу, который гибнет во время её сборки.

В 1949 году Тайлер выступала в качестве приглашённой солистки Симфонического оркестра Сан-Франциско под управлением Миклоша Рожи, а в 1950 году играла главную роль на лос-анджелесской сцене в мюзикле Ирвинга Берлина «Мисс Свобода» (1950).

После трёхлетнего отсутствия Тайлер вернулась на экран в 1950 году, сыграв в главной женской роли в спортивном триллере «Огненный шар» (1950) с Микки Руни, а затем — ещё в одном фильме про лошадей «Паломино»(1950).

В декабре 1951 года в ходе Корейской войны Тайлер выезжала в Корею, где выступала с концертами перед американскими солдатами.

В 1952 году Тайлер сыграла главную женскую роль в паре с Оди Мёрфи в вестерне «Симаррон Кид» (1952), за которой последовала роль в вестерне «Битва на Перевале апачей» (1952). В обоих фильмах на предстала как «бескорыстная возлюбленная главного героя в суровых условиях».

В 1957 году она сыграла важную роль в фильме нуар «Секреты Чикаго» (1957). Историк кино Майкл Кини обратил внимание на её игру в роли ключевой «свидетельницы защиты, которую профсоюзные бандиты с помощью угроз заставляют изменить свои показания». В 1957 году Тайлер также снялась на Гавайах в экзотическом фильме ужасов «Остров вуду», сыграв секретаршу исследователя сверхъестественных явлений (Борис Карлофф), который прибыл на остров для исследования серии таинственных смертей.

В 1958 году Тайлер исполнила главную женскую роль в шпионском триллере «Секреты Гонконга» (1958) с Джином Барри в главной роли. Её последним фильмом был вестерн «Самый крутой стрелок Тумстоуна» (1958).

Карьера на телевидении 
Как пишет Нисси, «когда Золотая эпоха Голливуда рассеялась, и телевидение вышло на первый план, Тайлер оказалось сложно получать роли».

В 1950-е годы она много работала на телевидении, часто играя певиц в программах варьете. Всего за период с 1950 по 1961 год она сыграла в 25 различных сериалах, среди них «Серебряный театр» (1950), «Время музыкальной комедии» (1950), «Опасное задание» (1952), «Театр звёзд „Шлитц“» (1953), «Театр у камина» (1954), «Кульминация» (1955), «Театр Дэймона Раниона» (1956), «Дни в Долине смерти» (1956), «Телевизионный театр „Форда“» (1956), «Бронко» (1958), «Опознание» (1958—1959), «Майк Хаммер» (1959), «Истории Уэллс-Фарго» (1959), «Стрелок Слейд» (1960), «Бонанза» (1961), «Шоу Энди Гриффита» (1961) и «Хейзел» (1961).

В 1954 году в течение одного сезона Тайлер играла свою наиболее значимую телероль журналистки Лорелей Килборн в криминальном сериале «Большой город» (1954).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как отметил историк кино Гэри Брамбург «Беверли Тайлер отличали лучезарные голубые глаза, тёмно-каштановые волосы, пышная фигура, и мягкое, но мощное сопрано».

Нисси подчёркивает, что «именно её вокальные данные первоначально привлекли к ней внимание хозяев киностудий», хотя в дальнейшем она практически не получала ролей с пением. В 1940—1950-е годы Тайлер снялась в 16 фильмах, преимущественно категории В. Хотя Тайлер сыграла главные роли в нескольких фильмах в годы затухания Золотой эры Голливуда, однако особой известности она так и не достигла. Она часто играла роли подружек, возлюбленных и певиц.

Личная жизнь 
В 1946—1947 годах Тайлер вела активную светскую жизнь, встречаясь с такими известными актёрами, как Питер Лоуфорд, Джим Дейвис, Том Дрейк и Микки Руни, в 1950-е годы её кавалерами были также Оди Мёрфи и Рори Кэлхун.

Однако в итоге в 1962 году она вышла замуж за комедийного сценариста и режиссёра Джима Джордана-младшего. Родители Джордана были известными актёрами эстрадного жанра, выступавшими в популярной радиопрограмме «Фиббер Макги и Молли». В декабре 1963 года у пары родился сын Джеймс.

В 1972 году (по некоторым данным — в 1960-е годы)) пара переехала в Неваду и поселились на ранчо в пригороде Рино. Джим Джордан стал девелопером, а Тайлер 1980-е годы периодически выступала на сцене театра Рино. В декабре 1998 года Джим Джордан умер, вскоре после чего Тайлер перенесла инсульт.

Смерть 
Беверли Тайлер умерла от лёгочной эмболии 23 ноября 2005 года в больнице Рино, Невада, в возрасте 78 лет.

После смерти у Тайлер остался сын Джеймс У. Джордан и три падчерицы.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Беверли Тайлер на сайте IMDb
 Беверли Тайлер на сайте AllMovie

Киноактрисы США